Пётр Никола́евич Яко́би (, Санкт-Петербург —  года) — русский правовед и поэт.

Биография

Ранние годы 
Родился в семье сенатора Николая Борисовича Якоби (1839—1902) и Екатерины Карловны, урождённой Хансен (умерла в 1942 году). Крёстным Петра стал принц Ольденбургский.

Окончил Царскосельскую гимназию и по первому разряду Императорское училище правоведения (1898). Поступил на службу в Сенат по общему собранию Первого кассационного департамента и соединённому присутствию.

Женился на Сусанне Яковлевне Лихачёвой, дочери Зинаиды Кронеберг, в браке с которой имел семеро детей.

Служил в Витебском и Петербургском прокурорском надзоре. Назначен прокурором Рижского окружного суда (1915). Одновременно прикомандирован к обер-прокуратуре Второго департамента Сената. В распоряжении военного министра А. А. Поливанова расследовал злоупотребления, допущенные в военных заказах Главного артиллерийского управления.

В 1915 году опубликовал в Сенатской типографии «Практическое руководство к составлению обвинительных актов и заключений».

Сотрудник Министерства юстиции России в должности начальника уголовного отделения.

Имел ордена до Святого Владимира включительно.

Революционные события 
Будучи убеждённым монархистом, Февральскую революцию встретил негативно, но по долгу служения России продолжал работать при Временном правительстве. Принимал участие в составлении амнистий Керенского, описанных в труде «Амнистии 1917 года с позднейшими постановлениями Временного правительства», выпущенном в Сенатской типографии в том же году. После октябрьского переворота не скрывал своего отношения к власти большевиков.

В 1919 году перебрался в Ригу, куда ранее направил голодающую семью. После установления независимости Латвии Якоби решили не возвращаться в Петроград.

В независимой Латвии 
С июля 1920 года и до государственного переворота в 1934 году — консультант Министерства юстиции Латвии. В 1921—1927 году постоянный референт комиссии по разработке латвийского уголовного законодательства (председатель комиссии — профессор Пауль Минц). Кавалер Ордена Трёх Звёзд.

В 1928 году принял латвийское гражданство.

Играл ведущую роль в деятельности Русского национального союза (РНС), председателем которого был с 1929 по 1931 год.

С 1929 по 1938 год принимал активное участие в деятельности латвийской ассоциации «Русское юридическое общество». До 1931 года наряду с И. С. Шабловским был заместителем председателя общества — О. О. Грузенберга. После отъезда Грузенберга из Латвии — председатель общества с 1932 года.

Печатным органом общества был журнал «Закон и суд», в котором за 10 лет его существования было опубликовано 395 статей 75 авторов из разных стран мира. После выпуска 90-го номера журнал был закрыт режимом Улманиса. 30 сентября 1938 года в письме А. В. Маклецову главный редактор журнала Якоби написал: «Мы не могли предполагать, что шовинистическая власть посягнёт на научную мысль, между тем это случилось. Нас закрывают».

Арест и гибель 
После вступления советских войск в Латвию арестован НКВД 6 августа 1940 года в Риге. Несмотря на медицинское заключение о непригодности к физическому труду, приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Был этапирован в Котлас. Погиб 26 августа 1941 года, похоронен на Болтинском пригородном кладбище под Котласом.

Литературная деятельность 

Выпустил сборники «Стихотворения» (Санкт-Петербург, 1904), «Струны» (Витебск, 1910), издал под псевдонимом Пётр Зудотешин фарсы «Кто первее, тот правее, или Кто палку взял, тот и капрал» (1901), «Герои нашего времени» (1904).

Печатался в рижских изданиях, часто под псевдонимами: «Русская жизнь», «Маяк», «Вечернее время», «Слово», «Сегодня», «Для Вас». Автор монографии «Исповедь композитора» (о П. И. Чайковском).

Опубликовал сборники стихотворений «Песни о Лихолетии (1917—1927)» (1927), «Золотые струны» (1929), «Долорида»(1936), лекции «Интеллигенция и большевизм. О волевом воспитании» (1930). Издал книгу «Материалы к познанию Пушкина» (1937).

Примечания

Литература 
 
 Юрий Абызов. Русское печатное слово в Латвии 1917—1944. Био-библиографический справочник. — Ч. IV: Ро—Я. — Stanford: 1991 (Stanford Slavic Studies. Volume 3:4). — С. 402—410.
 Неправый суд над правоведом П. Н. Якоби. Публикация Ю. Абызова и Т. Фейгман // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. — Т. IV. — Рига: Латвийское общество русской культуры, Даугава, 1999. — С. 104—140.
 Выдающиеся русские латвийцы. — Рига: IK ZORIKS, 2008. — С. 155. — ISBN 978-9934-8028-0-5

Ссылки 
 Биография
 Петр Якоби-Стихи

Выпускники Императорского училища правоведения
Поэты России
Прокуроры по алфавиту
Прокуроры Российской империи
Специалисты по уголовному праву
Правоведы Российской империи
Правоведы Латвии
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Репрессированные в СССР
Пётр Николаевич